Горькая — река на Украине, левый приток Грузского Еланчика.

Относится к бассейну Азовского моря. Протяжённость 38 км. Площадь водосборного бассейна 152 км². Уклон 3,1 м/км. Долина шириной до 1,5 км. Русло шириной до 5 м, глубиной местами до 0,4-0,5 м. Используется для орошения.

Течёт по территории Амвросиевского, Старобешевского и Тельмановского районов Донецкой области, а также Матвеево-Курганского района Ростовской области.

Литература 
 

Бассейн Таганрогского залива
Реки Амвросиевского района
Реки Матвеево-Курганского района
Реки Старобешевского района
Реки Тельмановского района